Волокола́мская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Волоколамская улица — улица в Волоколамске.
 Волоколамская улица — улица в городе Воронеже.
 Волоколамская улица — улица в Калининграде.
 Волоколамская улица — улица в Перми.
 Волоколамская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 В Твери:
 2-я Волоколамская улица.
 3-я Волоколамская улица.
 4-я Волоколамская улица.

Украина 
 Волоколамская улица — улица в городе Днепр.
 Волоколамская улица — улица в Донецке.
 Волоколамская улица — улица в городе Запорожье.
 Волоколамская улица — улица в Одессе.

См. также 
 Волоколамский переулок (Санкт-Петербург)
 Волоколамский проезд
 Волоколамский проспект
 Волоколамское шоссе (значения)